Манса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ларш. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19124.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Лиможа, в 32 км к западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1374 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 813 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 606 были экономически активными, 207 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 606 активных работали 548 человек (299 мужчин и 249 женщин), безработных было 58 (26 мужчин и 32 женщины). Среди 207 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 71 — пенсионерами, 76 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез